Michael Barthel ist der Name folgender Personen:

* Michael Barthel (Politiker, 1899) (1899–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
 Michael Barthel (Politiker, 1944) (* 1944), deutscher Politiker (SPD) und Künstler